Gil o GIL pueden estar referidos o vinculados a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Política y partidos políticos 
 Gil, partido político israelí.
 Grupo Independiente Liberal (GIL), partido político español fundado en 1991, en la localidad malagueña de Marbella, por el empresario Jesús Gil y Gil, y que cesó su actividad política en el año 2007.

Toponimia 
 Gil, paraje rural del Partido de Coronel Dorrego, al sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Gil, localidad uruguaya en el departamento de Colonia.
 Gil-García, municipio de la provincia de Ávila, en España.
 Gil Márquez, aldea perteneciente al municipio de Almonaster la Real, en España.

Gil como nombre propio 
 San Gil, uno de los santos auxiliadores, cenobita del siglo VI originario de Atenas.

Gil como apellido 
 Ariadna Gil (1969-), también conocida como Ariadna Gil Giner, actriz española de cine, teatro y televisión.
 Eliseo Gil (1961-), también conocido como Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo español.
 Francisco Gil de Taboada (1733-1809), también conocido como Francisco Gil de Taboada Lemos y Villamarín, militar y noble español.
 Gauchito Gil, figura religiosa y objeto de devoción popular en Argentina, con fundamento histórico en la persona del gaucho conocido como Antonio Mamerto Gil Núñez o como Antonio Gil Núñez (ca.1840-1878).
 Gil Silva (1997-), también conocido como Carlos Gilberto Nascimento Silva, futbolista brasileño.
 Gilberto Gil (1942-), también conocido como Gilberto Passos Gil Moreira, músico brasileño.
 Iñaki Gil (?-), también conocido como Iñaki Gil Uriarte, anarcosindicalista español.
 Jerónimo Antonio Gil (1731-1798), grabador español de estilo académico y neoclásico, tallador mayor y fiel administrador de la Real Casa de Moneda de México, y director hasta su fallecimiento de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
 Jesús Gil (1933-2004), también conocido como Jesús Gil y Gil y como Gregorio Jesús Gil y Gil, empresario, político y dirigente deportivo español.
 José Luis Gil (1957-), también conocido como José Luis Gil Sanz, actor español de televisión, teatro y cine, y también director.
 Juan Gil-Albert (1904-1994), también conocido como Juan Gil-Albert Simón y como Juan de Mata Gil Simón, poeta y ensayista español.
 Koldo Gil (1978-), también conocido como Koldo Gil Pérez, ciclista español ya retirado.
 Leonardo Gil (1991-), también conocido como Leonardo Roque Albano Gil, futbolista argentino.
 Lucía Gil (1998-), también conocida como Lucía Gil Santiago, cantante, actriz, y presentadora española.
 Mateo Gil (1972-), también conocido como Francisco Mateo Gil Rodríguez, guionista y director de cine español.

Enlaces externos